Монтале:
 Монтале, Эудженио (1896—1981) — итальянский поэт, прозаик, литературный критик.
 Монтале — башня-замок на горе Монте-Титано.
 Монтале — коммуна в Тоскане (провинция Пистойя).